Murray Hall (né en 1953), cycliste australien ;
 Murray Hall (né en 1940), joueur de hockey sur glace canadien.